Констанс Кэмпбелл Беннетт (,  — ) — американская актриса и продюсер.

Биография 
Констанс Беннетт родилась в Нью-Йорке в семье актёров Эдриэнн Моррисон и Ричарда Беннетта. Помимо неё в семье было ещё две дочери — Барбара и Джоан, также ставшие актрисами.

В юности она хотела уйти в монастырь, но тяга к актёрскому искусству взяла верх и она пошла по стопам родителей. Её дебют состоялся в 1916 году в одном из немых фильмов. В последующие несколько лет Беннетт продолжала сниматься, пока в 1925 году не вышла замуж и не оставила кинематограф. Её возвращение в кино состоялось после развода в 1929 году и уже в звуковые фильмы. Констанс Беннетт за короткий срок добилась больших успехов на большом экране, благодаря ролям в картинах «Самый простой путь» (1931) и «Сколько стоит Голливуд?» (1932).

В 1940-х актриса стала уже менее востребована на большом экране, но продолжала много работать в театре и на радио. В то же время она заработала себе большое состояние, благодаря собственной компании по производству косметики и одежды. Последней её киноролью стала свекровь героини Ланы Тёрнер в драме «Мадам X», вышедшей на экраны в 1966 году уже после смерти Констанс Беннетт от кровоизлияния в мозг в июле 1965 года. Будучи женой бригадного генерала, актриса была похоронена на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне. Её вклад в развитие американской киноиндустрии отмечен звездой на Голливудской аллее славы, которая расположена недалеко от звезды её сестры Джоан Беннетт.

Избранная фильмография

Ссылки 

Выпускники Школы Чапина (Манхэттен)
Умершие от внутримозгового кровоизлияния
Голливудская «Аллея славы»
Киноактрисы США